Марали́к () — железнодорожная станция Армянской железной дороги, расположенная в городе Маралик Ширакской области на линии Гюмри — Маралик. Является конечной станцией на линии (38 километров от Гюмри). Электропоезда, следующие из Гюмри оборачиваются в Пемзашене и не доезжают до последней станции на линии.

По станции отсутствует какое-либо движение. Первоначально линия была построена для вывоза сырья из близлежащих карьеров, где имеются многие ценные породы камней.

Примечания

Ссылки 
 
 Подробное описание линии Гюмри - Маралик и фотографии 2010 г. на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Армянской железной дороги
Железнодорожный транспорт Армении